Nicolò Rapisarda, més conegut pel seu nom artístic Tony Effe, va néixer a Roma, Itàlia el 17 de maig del 1991. És un cantant italià del gènere musical hip-hop/rap. El 2014 amb uns amics del període escolar va fundà el grup musical Dark Polo Gang. Els 3 primers àlbums els treuen el 2016, i el mateix any van triomfar en el món de la música treien l'àlbum Twins que tindrà un èxit inesperat amb el qual debuta, en primer lloc, en el rànquing de FIMI.

Infància 
Va néixer a Roma, Itàlia l'any 1991, amb una infància estable gràcies als diners que disposava la seva família. De fet, el seu triomf va ser en una sèrie que es va rodar l'any 1999, quan tenia tan sols vuit anys. D'allà ve el nom artístic de ‘Tony' perquè ell protagonitzava el paper d'aquest personatge.

Carrera musical 
La seva carrera va començar el 2014 quan amb uns amics de l'escola van decidir un grup musical a Roma, i de nom li van ficar Dark Polo Gang. El grup està format per tres membres més a part de Tony Effe, Dark Side (Arturo Bruni), Wayne Santana i Dark Pyrex/Principe Pyrex. El grup musical ha col·laborat amb artistes famosos italians com Sfera Ebbasta, Sick Luke i d'altres internacionals com Kidd Keo. Fou l'any 2021, quan Tony Effe va treure l'àlbum Untouchable per solitari on va composar cançons com Effe, Ke Lo Ke, Oh Cazzo i d'altres.  El contingut de les seves cançons han sigut criticades, hi ha què acostuma a parlar sobre temes com: drogues, violència, diners i fama.

El mateix grup musical romà Dark Polo Gang té una web pròpia sobre roba https://www.dark polo gang.com.

Al llarg de la seva carrera musical, dins i fora de l'escenari ha tingut diverses actuacions on s'ha mostrat violent, com en una sortida de una discoteca on va provocar una discussió que va acabar amb una sessió a judici per part del cantant romà. O en un concert de Nameless Festival on actuava el raper americà Lil Pump, i en acabar el concert el raper italià es va llençar a pegar la furgoneta on hi viatjava el raper america perquè abans del concert no va tenir accés a poder-lo saludar, hores més tard Tony Effe es disculpa dient “estava molt nerviós” per xarxes socials, però sembla que Lil Pump li segueix el joc rient-se d'ell. La reacció del cantant italià l'incitant-lo a un duel a Roma dient “ens veiem a Roma” i Lil Pump contesta amb un “faré qualsevol cosa per l'èxit”. Aquesta va ser una de les baralles més marcades pel cantant italià.

Curiositats 
Va tenir un episodi d'amor amb la influenciadora italiana Taylor Mega durant el 2018, el qual es van separar el gener de 2019. Segons confirmen els mitjans de comunicació, Taylor Mega va tenir una relació a l'hora amb Flavio Briatore, i aquest va ser el motiu de separació. Fa uns mesos, es va veure la influència italiana amb el raper Sacky passejant junts pels carrers de Milà. Però l'agost del 2022, Taylor Mega per les seves xarxes socials va penjar un vídeo on surten junts, el qual va encendre les xarxes.

Té una gran afició pels automòbils de luxe, hi ha què se'l pot veure conduint marques com Mercedes Benz, Porsche, Audi, Lamborghini… També és un gran apassionat pel món de la roba, ja que ha fet alguna desfilada en passarel·la, o ha fet alguna col·laboració amb la marca de Philipp Plein. En les seves xarxes socials hi podem trobar fotos d'ell amb aquests grans dissenys de roba, perquè normalment acostuma a vestir amb dissenys de roba italians.

Referències

Enllaços externs 
 https://www.chiecosa.it/tony-effe/
 https://www.bohmagazine.it/tony-effe/
 https://www.webboh.it/taylor-mega-tony-effe-stanno-insieme/